"Lario" pode ser:
 Faggeto Lario, comuna lombarda da província de Como
 Bene Lario, comuna lombarda da província de Como
 Pognana Lario, comuna lombarda da província de Como
 Gera Lario, comuna lombarda da província de Como
 Pianello del Lario, comuna lombarda da província de Como
 Oliveto Lario, comuna lombarda da província de Lecco
 Esino Lario, comuna lombarda da província de Lecco

Ver também
 Estádio de Los Larios
 Lago de Como, também chamado "Lario".

Desambiguações de topônimos